Крунослав Круно Валентић (Бања Лука, 9. фебруар 1932 — Крушак, 17. март 2000) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

У родном граду завршио је средњу школу, а у Загребу је похађао Академију за казалишну умјетност. Као студент дебитовао је у Загребачком драмском казалишту (касније Градско драмско казалиште "Гавела"), гдје се истакао улогом Уга Тудешка у драми Дундо Мароје Марина Држића. Био је члан Хрватско народно казалиште (Загреб) од 1957. до пензионисања 1996, али је и даље наступао. Одиграо је велики број позоришних, филмских и телевизијских улога, главних и епизодних.

ВАЖНИЈЕ УЛОГЕ: представе: Јесењи врт, Краљ Лир, Мјера за мјеру, Киклоп, Ревизор...

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те▲
|-
| 1956. || Не окрећи се сине || Полицајац 
|-
| 1956. || Опсада || Партизан 
|-
| 1958. || Х-8 || Продавац „Вечерњег” 
|-
| 1959. || Влак без возног реда || Полицајац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1961. || Царево ново рухо || Дворјанин 2
|-
| 1961. || Човјек од важности ТВ филм || /
|-
| 1962. || Свечаност ТВ филм || Други чиновник
|-
| 1962. || Грађанин Дахлке ТВ филм || /
|-
| 1963. || Двоструки обруч || Усташа
|-
| 1963. || Лицем у лице || Рака
|-
| 1963. || Осуђеник Пиквиктона ТВ филм || /
|-
| 1963. || На лицу мјеста ТВ серија || /
|-
| 1963. || Једна од оних година ТВ филм || /
|-
| 1964. || Николетина Бурсаћ || Јанкелија
|-
| 1965. || Кључ || Милицајац (сегмент „Дуга Улица”)
|-
| 1965. || Човик од свита || Ловре, баустелац
|-
| 1965. || Нема разлога за узбуну ТВ филм || /
|-
| 1966. || Мокра кожа ТВ филм || Алекса
|-
| 1966. || Понедјељак или уторак || Возач коњске запреге
|-
| 1967. || Бреза || Жандар
|-
| 1967. || Каја, убит ћу те! || /
|-
| 1967. || Пред одлазак ТВ филм || /
|-
| 1968. || Маратонци (серија) || 
|-
| 1968. || Гравитација или фантастична младост чиновника Бориса Хорвата || Службеник у банци
|-
| 1969. || Случајни живот || ТВ сниматељ
|-
| 1969. || Суморна јесен ТВ серија || Ловочувар
|-
| 1969. || Љубав и понека псовка || Јозо
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Храњеник || Дуги
|-
| 1970. || Моји драги добротвори ТВ филм || Адам, милиционер
|-
| 1970. || Дружина Пере Квржице || Шумар
|-
| 1971. || Баладе Петрице Керемпуха ТВ филм || /
|-
| 1971. || У гори расте зелен бор || Домобран Штеф
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње ТВ серија || Железничар
|-
| 1972. || Моји драги сусједи Кратки филм || /
|-
| 1972. || Драмолет по Ћирибилију ТВ филм || /
|-
| 1973. || Тимон || /
|-
| 1973. || Заиста замршен случај ТВ филм || /
|-
| 1974. || Вријеме за бајку ТВ серија || Дворјанин
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || /
|-
| 1974. || Ноктурно ТВ филм || /
|-
| 1975. || Зец ТВ филм || Десетник домобран Хирцел
|-
| 1975. || Вријеме ратно и поратно ТВ серија || /
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573 || Бојник
|-
| 1976. || Случај матуранта Вагнера ТВ филм || /
|-
| 1976. || Нина-нана за Павлицу ТВ филм || /
|-
| 1976. || Издаја ТВ филм || /
|-
| 1977. || Пуцањ || Мато Шкорић
|-
| 1977. || Мећава || Лукеша
|-
| 1977. || Домаћи странац ТВ филм || /
|-
| 1977. || И тако даље ТВ филм || Жељко
|-
| 1977. || Или јесмо, или нисмо ТВ филм || Газда Марко
|-
| 1978. || Мачак под шљемом ТВ серија || Мартин пушкомитраљезац
|-
| 1978. || Пријеки суд || Мијо
|-
| 1978. || Кармине ТВ филм || /
|-
| 1978. || Бомбашки процес ТВ филм || Штефуљ
|-
| 1979. || Анно домини 1573 ТВ серија || Бојник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Пуном паром ТВ мини серија || /
|-
| 1981. || Пушка у цик зоре ТВ филм || /
|-
| 1982. || Тројански коњ ТВ филм || Домобран
|-
| 1982. || Смоговци ТВ серија || Човјек на галерији кина
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Господин Мијо
|-
| 1982. || Хоћу живјети || Сусјед с поквареним трактором
|-
| 1982. || Тамбураши ТВ филм || Заробљени шверцер
|-
| 1982. || Киклоп || /
|-
| 1983. || Дундо Мароје ТВ филм || Бокчило
|-
| 1983. || Престројавање ТВ филм || /
|-
| 1983. || Киклоп ТВ серија || /
|-
| 1983. || Узбуна ТВ филм || /
|-
| 1983. || Раде Кончар  (ТВ серија)|| 
|-
| 1984. || Задарски мементо || /
|-
| 1984. || Двије карте за град ТВ филм || Милиционар
|-
| 1984. || Мала пљачка влака || Гуслач
|-
| 1984. || Ево ти га, мистер Флипс! ТВ филм || /
|-
| 1984. || Под старим крововима ТВ филм || /
|-
| 1984 1985. || Инспектор Винко ТВ серија || Господин Чавлек
|-
| 1985. || Етер ТВ филм || /
|-
| 1986. || Посјет ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1990. || Туђинац ТВ мини серија || Отац (1990)
|-
| 1990. || Докторова ноћ ТВ филм || Штеф
|-
| 1994. || Мука ТВ филм || Лазар
|-
| 1995. || Испрани || /
|-
| 1996. || Препознавање ТВ филм || Мр. Кнежевић
|-
| 1996. || Дјед и бака се растају ТВ филм || 
|-
| 1999. || Наша кућица, наса слободица ТВ мини серија || /
|-
| 1999. || Маршал || Роко
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те▲
|-
| 2000. || Промашај Кратки филм || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1932.
Умрли 2000.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Бањалучани
Хрвати у Босни и Херцеговини